Дми́трий Ко́робов:
 Коробов, Дмитрий Александрович (род. 1994) — российский футболист.
 Коробов, Дмитрий Михайлович (род. 1972) — сотрудник Следственного комитета РФ, почётный работник СКП РФ.
 Коробов, Дмитрий Николаевич (род. 1989) — белорусский хоккеист.